Малая Сопча — бывший рабочий посёлок в Мончегорском районе Мурманской области РСФСР. Располагался вблизи города Мончегорск, у подножия горы Сопчуайвенч.

Посёлок Малая Сопча возник в 1935 году как посёлок спецпереселенцев, занимавшихся строительством города Мончегорска, горняков и обогатителей комбината «Североникель». В 1937 году в посёлке был построен бетонный завод. В 1938 году в посёлке проживало 236 жителей. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 27 августа 1939 года был преобразован в рабочий посёлок в Мончегорском районе Мурманской области. В 1941 году в посёлке проживало 123 спецпереселенца. В 1942—1949 годах в поселке работала школа фабрично-заводского обучения № 2 (ремесленное училище № 1). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 августа 1957 года был упразднён. Решением Мурманского облисполкома от 5 сентября 1958 года Малая Сопча и другие населенные пункты Мало-Сопчинского поссовета были включены в городскую черту Мончегорска. В 1960-х — 1970-х годах все жители были переселены в центральную часть Мончегорска, а большинство строений было снесено. В данный момент, бывшие населённые пункты Мало-Сопчинского поссовета являются микрорайоном "Монча" на юге Мончегорска.

Примечания

Литература 
 Киселев А. А., Мончегорск. Мурманск, 1986;
 Позняков В. Я. Североникель. М., 1999.

Бывшие посёлки городского типа Мурманской области
Упразднённые населённые пункты городского округа город Мончегорск